Лібер — римське божество родючості.

 Джефрі Лібер — американський сценарист та продюсер, відомий за телесеріалом «Загублені».
 Еллі Лібер (*1932) — австрійська санкарка, чемпіонка світу та Європи.
 Іван Лібер (*1932) — румунський композитор, диригент і збирач фольклору, представник української інтелігенції Румунії.
 Ларрі Лібер (* 1931) — американський сценарист та художник коміксів.
 Марі-Анн Лібер — бельгійська вчена-ботанік та міколог.
 Рене Лібер (1934—2006) — французький боксер.
 Лібер Олександр Євгенович (1914—1987) — радянський математик, доктор фізико-математичних наук, професор Саратовського університету.
 Стен Лі (Стенлі Мартін Лібер, * 1922) — творець Людини-павука, Фантастичної четвірки та багатьох інших відомих супергероїв компанії Marvel Comics.

 Лібер — паррокія муніципалітету Бесерреа, Іспанія.